Список включает в себя музыкальные альбомы и синглы, занимавшие в 2004 году первое место в хит-парадах Испании, составляемых организацией Productores de Música de España.

Альбомы

Синглы

Ссылки 
 Архив испанского хит-парада синглов с 2004 года
 Архив испанского хит-парада альбомов и синглов с 2004 года

2004
2004
Испания
Испания